Курашев:
 Курашев (Курашов), Константин Борисович (род. 1962) — советский хоккеист, российский и швейцарский тренер.
 Курашев, Филипп Константинович (род. 1999) — швейцарский хоккеист.